Le Grand Prix moto d'Italie 2009 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 29 au  sur le circuit du Mugello devant plus de 81 657 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto d'Italie.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Italie
Italie
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2009
Sport en mai 2009